

События 

 26 мая — Ломбардская лига нанесла поражение войскам незаконного сына императора Фридриха II Энцо в битве при Фоссальте.
 Июнь — Крестоносцы Седьмого крестового похода во главе с французским королём Людовиком IX Святым захватили Дамьетту в Египте.
 Посольство Андре де Лонжюмо (посла Людовика IX) в Каракорум
 1249—1286 — Король Шотландии Александр III Славный.
 Восстание датских крестьян против короля Эрика («Плужный грош»).
 Поход шведского ярла Биргера против финских племён. Завоевание части их территории.
 Король Португалии Афонсу III Булонский захватывает Фару.
 Король Венгрии Бела IV передаёт часть Баната ордену госпитальеров.

Правители 
 Айюбиды — Туран-шах II ибн Айюб (1249—1250).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1249 году
 Эрик V (король Дании)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1249 году
 Тьеполо, Якопо
 Раймунд VII Тулузский — граф Тулузы.
 Ас-Салих — султан Египта.

См. также